Insanity  – album dei Darkane del 2001
 Insanity  – singolo di Darin del 2007
 Insanity  – singolo di Masami Okui del 2007